Naselja u BiH:
 Bakići (Olovo, BiH), naselje u općini Olovo
 Bakići (Vlasenica, BiH), naselje u općini Vlasenica